Дмитрий Александрович Геллер (род. , Свердловск) — российский режиссёр-мультипликатор, художник.

Биография 
Начал творческую деятельность в качестве независимого художника. Участвовал в выставках в Санкт-Петербурге, Копенгагене, Вашингтоне. В Екатеринбурге участвовал в выставках в д/к «Автомобилист», «Сурикова 31», «Ленина11». В 1985 году вместе с группой архитекторов участвовал в создании хэппинингов на дискотеках в д/к Свердлова.

В 1990 г. начал работу в творческо-производственном объединении при Свердловской киностудии. Учился на Высших курсах сценаристов и режиссёров в мастерской Ф. С. Хитрука, Ю. Б. Норштейна, Э. В. Назарова, А. Ю. Хржановского, выпуск 1997 года. В том же году снял одноминутный ролик для альманаха «Optimus Mundus». Известность Геллер получил после выхода ленты «Привет из Кисловодска». За этот фильм в 2002 году стал лауреатом премии губернатора Свердловской области.

Творчество режиссёра вызывает противоречивые отклики. Так, А. Б. Боссарт назвала мультфильм «Привет из Кисловодска» «худосочным и бескровным».

Сотрудничал с режиссёрами игрового кино, делал эскизы, анимационные вставки к художественным фильмам. Создал графическое оформление серии документальных фильмов о малых народах Африки, Азии и севера России, а также премьерные плакаты фильмов и плакаты для театрального фестиваля в Кракове.

По приглашению Jilin Animation Institut в 2011—2020 годах создал вместе со студентами четыре анимационных фильма, один из которых получил китайскую национальную премию за лучший короткометражный фильм 2012 года, Гран-При фестиваля в Хиросиме и вошел в лонг-лист американской премии «Оскар». Профессор Jilin Animation Institut.

Фильмы Геллера участники музыкальных перформансов во Франции, в Голландии, фильм «Мальчик» участник юбилейных показов к 60-летию John Zorn в Париже и его юбилейного концерта в Мехико.

Ретроспективы фильмов проходили в гг Москве, Амстердаме на корабле «Ship of fools», на кинофестивалях в С-Петербурге, Екатеринбурге, Познани, Никози, и избранные фильмы демонстрировались в синематеке Нью-Йорка, музее Виктории и Альберта в Лондоне, фильмы находятся в коллекции музея фестиваля в Хиросиме.

В 2012 году снял российско-китайский мультфильм «Маленький пруд у подножия великой стены», посвящённый китайскому аниматору Тэ Вэю и репрессиям в отношении него во время Культурной революции.

Фильмография 
Режиссёр
 1997 — Тайна это ты
 2001 — Привет из Кисловодска
 2003 — Маленькая ночная симфония
 2004 — Ремесло
 2006 — Признание в любви
 2008 — Мальчик
 2010 — Воробей, который умел держать слово
 2011 — Я видел, как мыши кота хоронили
 2012 — Маленький пруд у подножия великой стены
 2014 — Мужчина встречает женщину
 2018 — Рыбы, пловцы и корабли (совместно с Андреем Кулевым)
 2020 — Хозяйка Медной горы

Награды

Привет из Кисловодска 
 Гран-при фестиваля «КРОК» (2001)
 Гран-при Открытого российского фестиваля анимационного кино (2001)
 1 место в профессиональном рейтинге Открытого российского фестиваля анимационного кино (2001)
 Гран-При. МКФ «CINANIMA». Португалия (2002)
 Приз за лучший дебют. МКФ ANCY. Франция (2001)
 Приз за лучший дебют. МКФ «SICAF». Южная Корея (2001)
 Специальный приз. МКФ Штудгард. Германия (2002)
 Приз «Святая Анна» 2 степени. Фестиваль студенческих фильмов (2001)
 Номинация на премию «Ника» за лучший анимационный фильм (2002)
 Номинация на премию «Золотой орёл» за лучший анимационный фильм (2002)

Маленькая Ночная Симфония 
 Приз Гран Открытого российского фестиваля анимационного кино (2004)
 Гран-При. МКФ «КРОК» Украина (2004)
 Приз «Лучший экспериментальный фильм». «Анимаевка» Белоруссия (2004)
 Приз «Лучший звук». МКФ «Fantoche» Швейцария (2005)

Признание в любви 
 Приз Гильдии кинокритиков и киноведов. Открытого российского фестиваля анимационного кино (2006)
 2 место в профессиональном рейтинге Открытого российского фестиваля анимационного кино (2006)
 2 приз. МКФ «Мультивидение». Санкт-Петербург. (2006)
 Специальный приз жюри «За оригинальность киноязыка и изображения». МКФ «КРОК» Украина (2007)

Мальчик 
 Гран-При. Лучший анимационный фильм."KINOFEST" Румыния (2008)
 Гран-При. Лучший анимационный фильм, «Окно в Европу» (2008)
 Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за «Лучший анимационный фильм года» (2008)
 2 место в профессиональном рейтинге Открытого российского фестиваля анимационного кино (2008)
 Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков — «За красоту и трогательность высказывания» РКФ «Окно в Европу» (2008)
 Приз фестиваля «Золотая рыбка» (2008)
 Номинация на премию «Ника» за лучший анимационный фильм (2009)

Воробей, который умел держать слово 
 Приз за лучший фильм для детей. Открытого российского фестиваля анимационного кино (2011)
 Приз за лучший анимационный фильм для детей. МФ «Золотая рыбка» (2011)
 Приз за лучший анимационный фильм. МКФ «Лучезарный ангел» (2011)
 Приз за лучший анимационный фильм. КФ «Сияжар» (2011)
 1 приз «за глубокий смысл и изобразительное решение» РФВИ «Орленок» (2011)
 2 приз. Приз профессионального жюри «ANIMA MUNDI. WEB&CELL» Бразилия (2011)
 3 приз. Приз детского жюри. МКФ «Лучезарный ангел» (2011)

Я видел, как мыши кота хоронили 
 Гран-При. Международный фестиваль в Хиросиме. Япония (2012)
 Приз за лучший короткометражный фильм года. Национальная премия Китайской Анимационной Ассоциации «GOLDEN MONKEY» Китай (2011)
 Специальный Приз Жюри Открытого российского фестиваля анимационного кино (2012)
 Специальный Приз Жюри. РКФ «Окно в Европу» (2012)

Мужчина встречает женщину 
 Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» (2014)
 2 место в профессиональном рейтинге Открытого российского фестиваля анимационного кино (2014)
 Главный приз в конкурсе анимационного кино XXII кинофестиваль «Окно в Европу»

Рыбы, пловцы и корабли 
 3 приз на 31-й церемонии присуждения премии «Ника» за лучший анимационный фильм (2018). Совместно с Андреем Кулевым.

10 000 безобразных пятен 

 1 место в профессиональном рейтинге Открытого российского фестиваля анимационного кино (2021)
 Приз Гильдии киноведов и кинокритиков Открытого российского фестиваля анимационного кино (2021)

Хозяйка Медной горы 

 Главный приз в конкурсе анимационного кино 28-го кинофестиваля «Окно в Европу»

Литература 
Зайцев А.Я. — Персоналии российской анимации XXI века: миры Дмитрия Геллера. Своеобразие образных систем. // Философия и культура. – 2019. – № 9. – С. 56 - 64. DOI: 10.7256/2454-0757.2019.9.30976 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30976
Зайцев А.Я. «Культурные отсылки в фильме Дмитрия Геллера «Хозяйка Медной горы». ВГИК, Материалы Международной молодежной научно-практической конференции "Кинематограф XXI века: формы репрезентации реальности". ВГИК, 2020. – С. 401-406. – 507с.

Примечания

Ссылки 
 Личная страница Дмитрия Геллера на сайте Мастерской бр. Геллер 
 Геллер Дмитрий на сайте animator.ru 
 Дина Годер. Крепка, как смерть любовь. // «Коммерсант»
 Юрий Норштейн о фильмах Геллера. // журнал «Ностальгия» 
 

Родившиеся в Екатеринбурге
Мультипликаторы России
Режиссёры мультипликации
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров